Triaca puede referirse a:
 El preparado compuesto por varias plantas Triaca.
 El nombre común del género botánico Veronica.
 El nombre común de la planta Achillea millefolium.